Фосфины — фосфорорганические соединения, производные фосфина, в которых атомы водорода замещены одним (RPH2 — первичные фосфины), двумя (PHR2 — вторичные фосфины) или тремя (PR3 — третичные фосфины) углеводородными радикалами.

Свойства 
Низшие фосфины — жидкости, наиболее летучие из которых самовоспламеняются на воздухе, высшие — легкоплавкие твердые вещества с характерным запахом, хорошо растворимы в органических растворителях, нерастворимы в воде.

Фосфины бесцветны, в ИК-спектрах первичных и вторичных фосфинов присутствуют характеристическиая полоса поглощения связи P—H при 2270—2290 см−1. В спектрах ЯМР 31P химические сдвиги сигнала относительно 85 % фосфорной кислоты составляют −110 — −163 м.д. у первичных фосфинов, −40 — −90 м.д. у вторичных и −166 — +7 у третичных, константы спин-спинового взаимодействия у первичных фосфинов — 162—210 Гц, у вторичных — 178—240.

Реакционная способность 
Фосфины являются слабыми основаниями, их основность уменьшается с уменьшением степени замещения: R3P >> R2PH > RPH2. Образуют соли с протонными кислотами и комплексы с кислотами Льюиса; для них также характерно образование комплексов с переходными металлами, в том числе и нульвалентных комплексов.

Подобно аминам, фосфины являются нуклеофилами, третичные фосфины алкилируются, образуя фосфониевые соли:

 

Первичные и вторичные фосфины присоединяются к карбонильным соединениям, образуя α-гидроксиалкилфосфины:

 

Под действием щелочных металлов первичные и вторичные фосфины депротонируются, образуя соответствующие фосфиды, которые, в свою очередь, могут быть алкилированы до третичных фосфинов:

 

Фосфины легко окисляются, присоединяя кислород:

 

 

 

Аналогично протекает реакция третичных фосфинов с серой, при этом образуются фосфинсульфиды:
 

Первичные и вторичные фосфины галогенируются с образованием соответствующих галогенфосфинов:
 

Третичные фосфины при реакции с галогенами образуют дигалогенфосфораны:
 

аналогично, с образованием галогенфосфоранов, идет и галогенирование галогенфосфинов.

Синтез 
Реакция фосфина с галогенуглеводородами (соотношение продуктов зависит от условий протекания):

 

Из солей фосфония:

 

По реакции Гриньяра:

Применение 
Трифенилфосфин применяется как лиганд в металлорганических комплексах, используемых в качестве катализаторов гидрирования (катализатор Уилкинсона) и в реакции Соногаширы.

Токсикология и безопасность 
Фосфины ядовиты.

Литература 
 Химия. Справочное руководство. Пер. с нем. Л., Химия 1975, сс. 242—244.

Примечания 

Фосфины